Lucky Luke steht für:

 Lucky Luke, belgische Comicserie von Morris (ab 1946)
 Lucky Luke (Magazin), monatliches französisches Comicmagazin (1974–1975)
 Lucky Luke (Musikproduzent) (* 1999), litauischer Musikproduzent

Filme:
 Lucky Luke (1971), auch Lucky Luke – Daisy Town, belgisch-französischer Zeichentrickfilm
 Lucky Luke – Sein größter Trick, französischer Zeichentrickfilm (1978)
 Lucky Luke – Das große Abenteuer, französisch-US-amerikanischer Zeichentrickfilm (1983)
 Lucky Luke (Zeichentrickserie), französische Zeichentrickserie (1983–1992)
 Lucky Luke (1991), italienische Realverfilmung von Terence Hill
 Lucky Luke (Fernsehserie), italienische Fernsehserie (1992)
 Lucky Luke – Die neuen Abenteuer, französisch-kanadische Zeichentrickserie (2001–2003)
 Lucky Luke – Auf in den Wilden Westen, französischer Zeichentrickfilm (2007)
 Lucky Luke (2009), französische Realverfilmung von James Huth